Tuponia peut faire référence à :
 Tuponia, un des noms proposés pour le pays que l'on nomme aujourd'hui Canada ;
 Tuponia (Reuter, 1875), un genre d'insectes hétéroptères de la famille des Miridae :
 Tuponia mixticolor,
 Tuponia dubiosa,
 Tuponia lucida,
 Tuponia brevirostris.